.соор — общий домен верхнего уровня для кооперативов.

Зарегистрировать домен второго уровня в зоне COOP могут:

 члены Международного кооперативного альянса;
 организации, относящиеся к кооперативным согласно местным законам;
 ассоциации кооперативов;
 организации, которые управляются кооперативами;
 члены Национальной Ассоциации Совместного Бизнеса (NCBA);
 объекты, обслуживающие кооперативы;
 не более 5 000 физических лиц, получивших патент и, по мнению Правления DCLLC, полезных для кооперативного движения в мире.

Кооперативы